

Актубецький сільський округ — адміністративна одиниця, Алакольський район, Жетисуська область
 Актубецький сільський округ — адміністративна одиниця, Жанааркинський район, Улитауська область